Miejscowości w USA:
 Cheraw – miejscowość w stanie Kolorado, w hrabstwie Otero
 Cheraw – miejscowość w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Chesterfield